Лабор — фамилия.

Известные носители 
 Лабор, Йозеф (1842—1924) — австрийский композитор и музыкант.
 Лабор, Жан (1805—1878) — французский промышленник, организовавший на Мадагаскаре первое промышленное производство. Первый консул Франции на Мадагаскаре.